

Film
The Call of the East – film del 1917 diretto da George H. Melford
The Call of the East – film del 1922 diretto da Bert Wynne

Musica 
 The Call of the East - Live in Japan – album video dei Fair Warning del 2006